Перетоки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Перетоки — деревня в Столбцовском районе Минской области.

Украина 
 Перетоки — село в Сокальском районе Львовской области.
 Перетоки — село в Костопольском районе Ровненской области.